TMEM191C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 347 амінокислот, а молекулярна маса — 39 292.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки